Обозначение M1919 может иметь отношение к различным системам вооружения:

 M1919 — американское крупнокалиберное артиллерийское орудие береговой обороны времен Первой мировой войны 
 Браунинг M1919 — американский станковый пулемет конструкции Джона Браунинга
 Christie M1919 \ M1921 — проект американского колесно-гусеничного танка системы Кристи